Il doppio del torneo di tennis Zurich Grand Prix 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Nikola Pilić e Reinhart Probst che hanno battuto in finale Patrice Hagelauer e R Vasselin 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jan Norback /  Douglas Palm (quarti di finale)
 Éric Deblicker /  Georges Goven (quarti di finale)

 Jose Moreno /  Juan Ignacio Muntañola (primo turno)
 Frank Gebert /  Rolf Norberg (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zurich Grand Prix 1977